Le SIPTEC (Syndicat Intercommunal de Truyes-Esvres-Cormery) était le syndicat de production d'eau potable des communes de Truyes, Esvres et Cormery, en Indre-et-Loire (environ ).
Il n'assurait que la production d'eau potable, c'est-à-dire le captage des eaux souterraines, leur traitement, et leur acheminement vers les châteaux d'eau. La distribution était du ressort de chaque commune.

Le SIPTEC a été dissous par le conseil communautaire de la Communauté de communes du Val de l'Indre le .

Captages 

Les captages d'eau potable du SIPTEC sont situés à Esvres, au lieu-dit Taille de la Justice, en contrebas de la RD 943.
Ils captent au sein de deux aquifères distincts :
 la nappe des calcaires lacustres de Touraine, peu profonde (entre 6 et 30 mètres de profondeur), mais vulnérable aux pollutions diffuses du fait de la faible épaisseur de sol qui la protège
 la nappe du Cénomanien, profonde (environ 300 mètres de profondeur). Il s'agit d'une nappe « fossile », c'est-à-dire qu'elle ne se renouvèle pas à l'échelle humaine. Son eau contient beaucoup de Fer, ce qui nécessite un traitement, une [déferrisation], pour rendre l'eau potable.
Ces captages ont été classés « Captages Stratégiques Prioritaires » (CSP) à la suite du premier Grenelle de l'environnement.

Administration 

Les élus du SIPTEC sont tous également élus des autres communes.

Gestion de la station de pompage 

La station de pompage comprend une unité de déferrisation. Le SIPTEC confie son entretien à un prestataire privé. 

Intercommunalité en Indre-et-Loire